Die Abkürzung BBTV steht für:
 Tarifvertrag über die Berufsbildung im Baugewerbe
 , zu deutsch die Büschelgipfelkrankheit der Banane

BBTV ist zudem der Name mehrerer Medien, so unter anderem:
 blinkx BBTV, Internet-Fernsehen der Video-Suchmaschine blinkx

BBTV